Marder (ма́рдер) — з нім. куниця.

 Marder — західнонімецька бойова машина піхоти.
 Marder I, Marder II, Marder III — німецькі винищувачі танків періоду Другої світової.